Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2023 () станет 24-м розыгрышем чемпионата Европы по футболу среди игроков до 21 года (и 27-м розыгрышем турнира с учётом чемпионатов Европы среди игроков до 23 лет). В турнире смогут принять участие футболисты, родившиеся не ранее 1 января 2000 года.

Выборы организаторов 
 /
Румыния и Грузия претендовали на проведение турнира отдельно. Однако 3 декабря 2020 года на заседании Исполкома УЕФА было принято решение о совместном проведении чемпионата в этих двух странах.

Отборочный турнир 

Жеребьёвка квалификационного раунда состоялась 28 января 2021 года.
Команды были разбиты на шесть корзин, согласно рейтингу, заработанному в ходе выступлений на последних трёх чемпионатах Европы (в том числе и в отборочных турнирах).

В отборочном турнире принимают участие 53 сборные, которые разыграют 14 путёвок в финальный турнир. 9 победителей отборочных групп и лучшая вторая команда выходят напрямую, оставшиеся 8 вторых команд играют стыковые матчи между собой.

Квалифицировались в финальный турнир

Стадионы 
Следующие города и стадионы примут матчи молодёжного чемпионата Европы 2023 года:

Примечания

Ссылки 
 ЕВРО среди молодёжи | UEFA.com

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2023
2023
Международные соревнования по футболу в Румынии
Международные соревнования по футболу в Грузии
Чемпионаты Европы в Румынии
Чемпионаты Европы в Грузии